Фу́мо () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
  (1943—2008) — американский политик.
 Фумо, Никола (умер 1725) — итальянский скульптор.
  (1917—2005) — итальянская актриса.
 Фумо, Эйприл (1937—2011) — южноафриканский футболист.